Kothöd ist der Ortsname von:

 Kothöd (Altenmarkt a.d. Alz), Einöde in der oberbayerischen Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein
 Kothöd (Bernau a. Chiemsee), Dorf in der oberbayerischen Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim